Делла-Во́с — испанская фамилия.

 Делла-Вос, Виктор Карлович (1892—1890) — российский учёный, специалист в области механики. 
 Делла-Вос, Людвиг Карлович (1832—1909) — российский чиновник государственного контроля, тайный советник в отставке.
 Делла-Вос-Кардовская, Ольга Людвиговна (1875—1952) — русский советский художник и график.